Sous le soleil de Toscane est le titre de deux œuvres :

 Sous le soleil de Toscane, récit autobiographique de Frances Mayes, best-seller de 1996,
 Sous le soleil de Toscane, film de 2003 librement inspiré et romancé du récit précédent par Audrey Wells.